Eredivisie (1970/1971) była 15. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół Feijenoord Rotterdam. Tytuł króla strzelców zdobył Ove Kindvall, który w barwach klubu Feijenoord Rotterdam zdobył 24 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1970 w Holandii
1971 w Holandii